Chukotka steht für:
 Autonomer Kreis der Tschuktschen
 (2509) Chukotka, Asteroid des inneren Hauptgürtels.